Soph ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Soph (* 1945), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger und -lehrer
 Hans Soph (1869–1954), deutscher Komponist, Mundartdichter und kunstgewerblicher Maler

Siehe auch:
 SOF